Ernst Werber ist der Name von

* Ernst Werber (Verwaltungsjurist) (* 1880), Landrat im Bezirksamt Stockach
 Ernst Werber (Politiker), Abgeordneter im Landtag des Freistaates Mecklenburg-Strelitz (NSDAP)